Jean Carteron (1926-2011), entrepreneur français
 Patrice Carteron (né en 1970), joueur et entraineur de football français

Voir aussi 
 Île de Cartéron, une île de la Charente.
 Affaire Carteron